Manolete ist der Künstlername von:

 Manuel Laureano Rodríguez Sánchez (1917–1947), Stierkämpfer, siehe Manolete (Torero)
 Manuel Santiago Maya (1945–2022), Flamenco-Tänzer, siehe Manolete (Tänzer)

Manolete ist der Spitzname von:
 Bernardo Hernández (* 1942), ehemaliger mexikanischer Fußballspieler